Воробьёва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Воробьёва, Авдотья Ивановна (1768—1836) — артистка оперы (сопрано).
 Петрова-Воробьёва, Анна Яковлевна (1817—1901) — оперная певица.
 Воробьёва, Евгения Васильевна (1932—2013) — советская актриса.
 
 Воробьёва, Ида Александровна (1929—1996) — советский и российский учёный-лингвист.
 
 Воробьёва, Лилия Анатольевна (род. 1952) — советская и российская артистка балета, педагог.
 Воробьёва, Лина Евгеньевна (Йовин; род. 1975) — поэт, вокалист, композитор, мастер (ролевые игры).
 Воробьёва, Людмила Георгиевна (род. 1964) — российский дипломат.
 Воробьёва, Мария Андреевна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Воробьева, Матрёна Семёновна — русская театральная актриса.
 Воробьёва, Надежда Александровна (род. 1977) — российская легкоатлетка.
 
 Воробьёва, Нина Константиновна (более известна под фамилией Мешко; 1917—2008) — советский и российский хормейстер, композитор, педагог, деятель народного искусства.
 
 Воробьёва, Эмилия Ивановна (1934—2016) — советский зоолог, палеонтолог, академик РАН.
 Воробьёва, Юлия Валерьевна (род. 1974) — советская и азербайджанская фигуристка.

 Составные фамилии 
 Воробьёва-Хржич, Наталья Юрьевна (род. 1949) — советская, югославская и хорватская актриса, писательница и поэтесса.

 Топоним 
 Воробьёва — деревня в Жигаловском районе Иркутской области России.